- район города Наха, расположенного на Окинаве, где находится одноимённый портовый терминал. Терминал используется для паромов и пассажирских судов, которые соединяют остров Окинава с соседними островами.

До основания современного города Наха Томари имел статус  (тип муниципального образования). Томари служил основным портом для кораблей Рюкю, путешествующих между рюкюских островов, в котором они могли пришвартоваться и принять или отдать грузы. Сюда же поступала дань от Амами-осимы.

Здесь же появился стиль окинавского карате, Томари-тэ. Им занимались  и Тёки Мотобу.

Ссылки 

Наха